SEAL:

 SEAL () — спецназ ВМС США, предназначенный для проведения разведывательных и диверсионных операций с моря. Это подразделение нередко называют «тюлени» или «морские котики».
 SEAL (криптографический алгоритм) () — поточный шифр, оптимизированый для программного выполнения. Разработан в IBM в 1993 году.
 SEAL (программа) — свободная 32-битная графическая оболочка для DOS.
 Seal, Сил (полное имя — ) — британский исполнитель и автор песен, обладатель различных музыкальных премий и наград. Известность приобрёл в 1990-х. Муж топ-модели Хайди Клум.
 SEAL — американский телесериал.

См. также 
 Сил (река) () — река в Канаде.